Ornamento – in architettura e nell'arte in generale, sinonimo di "decorazione"
Ornamento – in musica, sinonimo di "abbellimento"
Ornamento – in araldica, figura decorativa dello scudo